

Persone 
Daniele Raffaeli – attore e doppiatore italiano
Giancarlo Raffaeli – ex calciatore italiano
Massimo Raffaeli – docente, filologo e critico letterario italiano
Sofia Raffaeli – ginnasta italiana
William Raffaeli – medico italiano

Pagine correlate 
 Raffaele (disambigua)
 Raffaelli